Anatomia vegetal: Tija
 Mecànica: Tija (mecànica)
 Sistema nerviós central: Tija encefàlica o tija cerebral